Литва на детском конкурсе песни Евровидение принимала участие 4 раза. Из-за финансовых проблем, Литва не смогла принять участие в конкурсе 2009 и 2012 годов. В 2010 году вернулась, однако после участия на Детском Евровидении в 2011 году, Литва покинула конкурс и не участвует до сих пор.

Участники

Голоса за Литву (2007 - 2008 , 2010 - 2011)

Ссылки 
 Информация о конкурсе ESCKAZ.com

Музыка Литвы